Németország
Röthenbach, település Bajorországban, Lindau (Bodensee) járásban
Röthenbach, Nürnberg egyik metróállomása az U2-es vonalon